Prosthiostomum är ett släkte av plattmaskar. Prosthiostomum ingår i familjen Prosthiostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Prosthiostomum